Cartuccia – tipologia di munizione per armi da fuoco portatili
 Cartuccia – contenitore dell'inchiostro utilizzato dalle stampanti
 Cartuccia – tipologia di supporto di memoria utilizzato in informatica ed elettronica

Altri progetti